Chaim Gingold (* 1980, Haïfa), un concepteur de jeux vidéo
 Hermione Gingold (1897  1987), une actrice américaine
 Josef Gingold (1909-1995), un violoniste américain
  (1929-1997)
 Leo Gingold (1915-), résistant allemand au nazisme, mort au camp d'Auschwitz. 
 Peter Gingold (1916  2006), un ancien résistant et communiste allemand.
Patronyme juif